Lista prezydentów i wiceprezydentów Zamościa od 1975:

Prezydenci

Wiceprezydenci

Bibliografia 
 A. Kędziora, Encyklopedia ludzi Zamościa, Abacus, Zamość 2007

!